„Neptun” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kongelige Danske Marine i Svenska marinen:
 „Neptun” – duński okręt podwodny typu Ægir z początku XX wieku
 „Neptun” – szwedzki okręt podwodny typu Neptun z lat 40. XX wieku
 „Neptun” (P536) – duński okręt patrolowy typu Daphne z lat 60. XX wieku
 „Neptun” – szwedzki okręt podwodny typu Nacken z lat 70. XX wieku

Zobacz też 
 HMS „Neptune” – nazwa brytyjskich okrętów
 USS „Neptune” – nazwa amerykańskich okrętów
 „Neptun” – polski holownik rzeczny
 „Neptun” – polski holownik

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy duńskich okrętów
Nazwy szwedzkich okrętów